

Geografia 
 Francia
 Ravenel – comune nella regione dell'Alta Francia
 Stati Uniti d'America
 Ravenel – città della Contea di Charleston, Carolina del Sud

Persone 
 Evan Ravenel – cestista statunitense

Altro 
 Arthur Ravenel Jr. Bridge – ponte strallato sul fiume Cooper nella Carolina del Sud